

Хмельовка — село, Гайський міський округ, Оренбурзька область
 Хмельовка — присілок, Голишмановський міський округ, Тюменська область
 Хмельовка — село, Зоринський район, Алтайський край
 Хмельовка — село, Кожевниковський район, Томська область
 Хмельовка — село, Нефтекамський міський округ, Башкортостан
 Хмельовка — присілок, Тавдинський міський округ, Свердловська область

Див. також 
 Хмелівка
 Нова Хмельовка

ru:Хмелёвка